Ине́сса Евге́ньевна Коркма́з (до 1998 — Емелья́нова, в 1998—2002 — Саргся́н) (17 января 1972, Саратов) — советская, российская и азербайджанская волейболистка, член сборных СССР и России (1991—2001). Серебряный призёр Олимпийских игр 2000, двукратная чемпионка Европы, 3-кратная чемпионка России. Центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Инесса Емельянова начала заниматься волейболом в Саратове в 1985 году. Первый тренер — В. Н. Иванов. В 1988 была принята в свердловский волейбольный интернат, созданный при ВК «Уралочка», и на протяжении двух сезонов выступала за «Малахит» (дублирующая команда «Уралочки»). В дальнейшем играла за команды:

 1990—1994 —  «Уралочка»-2/«Юнезис»/«Уралтрансбанк» (Екатеринбург);
 1992—1994 —  «Кралово Поле» (Брно);
 1994—1995 —  «Мурсия»;
 1995—1996 —  «Галатасарай» (Стамбул);
 1996—1999 —  «Уралочка» (Екатеринбург);
 1999—2000 —  «Уралтрансбанк» (Екатеринбург);
 2000—2001 —  «Йешилъюрт» (Стамбул);
 2001—2004 —  «Азеррейл» (Баку);
 2004—2005 —  «Эмляктоки» (Анкара);
 2005—2006 —  Балаковская АЭС (Балаково);
 2006—2007 —  «Ребекки-Карипарма» (Пьяченца);
 2007—2008 —  «Эджзаджибаши» (Стамбул).

В составе женских сборных СССР и России выступала в 1991—2001 годах (с перерывами). В их составе неоднократно становилась победителем и призёром крупнейших международных соревнований, в том числе серебряным призёром Олимпийских игр 2000, бронзовым призёром чемпионата мира 1994, двукратным призёром розыгрышей Кубка мира, двукратной чемпионкой Европы.

В 2004—2009 Инесса Коркмаз выступала за женскую волейбольную сборную Азербайджана. В её составе принимала участие в чемпионате мира 2006, Гран-При 2006, чемпионатах Европы 2005 (4 место) и 2007, олимпийских квалификационных турнирах 2004 и 2008.

Завершив карьеру волейболистки стала спортивным менеджером. Является представителем российского агентства «Юниверсум-Тим» в Турции и Азербайджане.

В январе 2022 года стала главным тренером молодёжной команды «Динамо-Ак Барса», с которой выиграла молодёжную лигу-2021/22.

Муж — волейбольный тренер Неджет Коркмаз. Дочери — Анна и Дарья.

Достижения

С клубами 
 бронзовый призёр чемпионата СССР 1991;
 3-кратная чемпионка России — 1997—1999;
 серебряный призёр чемпионата России 1993;
 бронзовый призёр чемпионата России 1994.
 серебряный (1994) и бронзовый (1993) призёр чемпионатов Чехии.
 чемпионка Испании 1995.
 чемпионка Турции 2008.

 победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1995;
 3-кратный серебряный призёр Кубка европейских чемпионов — 1991, 1995 (в составе «Мурсии»), 1997;
 бронзовый призёр Кубка европейских чемпионов 1992.
 бронзовый призёр Кубка ЕКВ 1993.
 обладатель Кубка топ-команд ЕКВ 2002 (в составе «Азеррейла»).

Со сборными 
 серебряный призёр Олимпийских игр 2000.
 бронзовый призёр чемпионата мира 1994.
 серебряный призёр Кубка мира 1999;
 бронзовый призёр Кубка мира 1991.
 бронзовый призёр Всемирного Кубка чемпионов 1993.
 4-кратный призёр Гран-При.
 двукратная чемпионка Европы — 1991, 2001;
 бронзовый призёр чемпионата Европы 1995.
 победитель Игр Доброй воли 1994.
 чемпионка мира среди молодёжных команд 1991;
 чемпионка мира среди девушек 1989;
 чемпионка Европы среди девушек 1990.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (2000).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001)

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Волейболисты СССР
Волейболисты России
Волейболисты Азербайджана
Заслуженные мастера спорта России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ВК «Протон»